Ragnar Lundberg kan syfta på:

* Ragnar Lundberg (1905–1998), svensk jurist och ämbetsman
 Ragnar Lundberg (1924–2011), svensk friidrottare
 Ragnar Lundbergh (1885–1947), svensk jurist och ämbetsman